Зачёт Кубка IBU 2012/2013 по индивидуальным гонкам.

Курсивом выделены очки за гонки, после которых спортсмены являлись лидерами зачёта.

Жирным выделены очки за гонки, после которых спортсмены стали победителями зачёта.

Индивидуальные гонки

Примечание 
DNS − спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF − спортсмен стартовал, но не финишировал
DSQ − спортсмен дисквалифицирован
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Ссылки 
 Официальный сайт IBU
 Зачёт Кубка IBU по индивидуальным гонкам (мужчины) на сайте IBU 
 Зачёт Кубка IBU по индивидуальным гонкам (женщины) на сайте IBU 

Индивидуальные гонки